Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2003 war ein Tenniswettbewerb in London.

Titelverteidigerinnen waren Serena und Venus Williams. Das Finale bestritten Kim Clijsters und Ai Sugiyama gegen Virginia Ruano Pascual und Paola Suárez, das Clijsters und Sugiyama in zwei Sätzen gewannen.

Qualifikation

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
2003